Dmitri Kuznetsov peut désigner :
 Dmitri Kuznetsov (né en 1965), joueur de football et entraîneur russe.
  (né en 1972), joueur de football russe.
  (né en 1991), joueur de football russe.
 , biologiste russe.
 Dmitri Kuznetsov (né en 1990), rameur russe.